Nowooleksijiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /Nowoalexejewka) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Nowooleksijiwka

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Krasnohwardijske, siehe Nowooleksijiwka (Krasnohwardijske)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Sofijiwka, siehe Nowooleksijiwka (Sofijiwka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Nowooleksijiwka (Synelnykowe)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Nowooleksijiwka (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Nowooleksijiwka (Wolnowacha)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandrija, siehe Nowooleksijiwka (Oleksandrija)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Bratske, siehe Nowooleksijiwka (Bratske)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wradijiwka, siehe Nowooleksijiwka (Wradijiwka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka, siehe Nowooleksijiwka (Wassyliwka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk, siehe Nowooleksijiwka (Berdjansk)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Dnister, siehe Nowooleksijiwka (Dnister)